Клинець — дерев'яний кілок у дерев'яних конструкціях.
 Клинець — гора в Києві.
 Клинець — село в Україні, в Овруцькому районі Житомирської області.
 Клинець — присілок у Тихвінському районі Ленінградської області Російської Федерації.